Elmo, capacete de uso militar

Geografia
Elmo (Missouri)
Elmo (Montana)
Elmo (Utah)

Outros usos
Elmo (Sesame Street)

Desambiguações de topônimos
Desambiguação